Cinq navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Halcyon :
 Le HMS Halcyon était le brig-sloop français de 16 canons nommé Alcyon, que le HMS Narcissus captura en 1803 ; lHalcyon a été démantelé en 1812.
 Le  était un brick-sloop de  de 18 canons lancé en 1813 et détruit l'année suivante en Jamaïque.
 Le  était un chaloupe torpilleur de classe Dryad en service de 1894 à 1919.
 Le  était un dragueur de mines  à aubes en service de 1916 à 1921.
 Le  était un dragueur de mines de la classe Halcyon. Il a été lancé en 1933 et vendu pour la démolition en 1950.

Références 
 .

Halcyon